Piñero ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:
 Antonio Piñero Sáenz (* 1941), spanischer Philologe, Schriftsteller und Historiker
 Emma Susana Speratti-Piñero (1919–1990), argentinische Romanistin und Hispanistin
 Inmaculada Rodríguez-Piñero (* 1958), spanische Politikerin (Partido Socialista Obrero Español), MdEP
 Jesús T. Piñero (1897–1952), puerto-ricanischer Politiker
 Miguel Piñero (1946–1988), puerto-ricanischer Schriftsteller
 Víctor Piñero (1923–1975), venezolanischer Sänger

Piñero steht für:
 Piñero (Film), US-amerikanischer Film von Leon Ichaso aus dem Jahr 2001

Sonstiges:
 Piñero-Insel, Insel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Piñero Peak, Antarktis